Altmann je priimek več oseb:
 Robert Altmann, avstro-ogrski general
 Jožef Altmann, prvi mariborski župan
 Karl Altmann, avstrijski zdravnik in fizik